Niekochana – nowela Adolfa Rudnickiego
 Niekochana – film w reżyserii Janusza Nasfetera
 Niekochana – singel zespołu O.N.A.